Сергий може да се отнася до:

Римокатолически папи 
 Сергий I
 Сергий II
 Сергий III
 Сергий IV

Патриарси на източноправославната църква 
 Сергий – български патриарх (Х век)
 Сергий I – московски патриарх (1926 – 1944)
 Сергий I – константинополски патриарх (610 – 638)
 Сергий II – константинополски патриарх (1001 – 1019)

Други християнски светци 
 Сергий Къпински – български православен светец
 Sergius (Martyr) – Roman soldier companion of Saint Bacchus, martyred c. 303
 Sergius of Cappadocia – Martyred c. 304
 Сергий Радонежки – руски монах (1314 – 1392)
 Sergius of Valaam – A 10th century Russian monastic

Дукове на Неапол 
 Сергий I – Дук на Неапол 840 – 864
 Сергий II – Дук на Неапол 870 – 877
 Сергий III – Дук на Неапол 992 – 997
 Сергий VI – Дук на Неапол 1002 – 1036
 Сергий V – Дук на Неапол 1042 – 1082
 Сергий VI – Дук на Неапол 1082 – 1097
 Сергий VII – Дук на Неапол 1120 – 1137, последен дук на Неапол

Други 
 Сергий (охридски архиепископ) (XIII век)
 Сергий Плаковски – български духовник, участник във Велчовата завера през 1835 година